Световната лига по волейбол 1999 е 10-о издание на годишния международен турнир за мъже по волейбол, която се играе от 12 страни от 28 май до 17 юли 1999 г. Финалният рунд е в Мар дел Плата, Аржентина.

Групи

Междуконтинентален кръг

Група A 

|}

Група B 

|}

Група C 

|}

Последните шест

Група D 

|}

|}

Група E 

|}

|}

Финали в Мар дел Плата

Полуфинали и финали

Полуфинали 

|}

Финал за 3-то място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Награди 
 Most Valuable Player
  Освалдо Ернандес
 Best Scorer
  Дъглас Киароти
 Best Libero
  Мирко Корсано
 Best Blocker
  Павел Пимиента
 Best Setter
  Раул Диаго
 Best Server
  Луиджи Мастранджело
 Best Receiver
  Енрике де ла Фуенте

Външни препратки 
 1999 World League Results 
 Sports123 

Световна лига по волейбол